Населені пункти в Чехії:

 Катержіниці (Всетін)
 Катержіниці (Новий Їчин)